En Pologne, Siedlce peut désigner :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Siedlce, village du powiat de Lubin
 Siedlce, village du powiat d'Oława

dans la voïvodie de Łódź
 Siedlce, village 

 dans la voïvodie de Mazovie
Siedlce, ville, et siège du powiat et gmina de même nom 
Siedlce, powiat 
Siedlce , gmina 

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Siedlce, village

dans la voïvodie de Poméranie
 Siedlce, arrondissement de Gdańsk 

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Siedlce, village